Opbrud har flere betydninger:

 Opbrud (film fra 1988) – film fra 1988 instrueret af Claus Ploug
 Opbrud (film fra 2005) – film fra 2005 instrueret af Jacob Grønlykke
 Opbrud (eksperimentalfilm) – dansk eksperimentalfilm fra 1968 instrueret af Helge Ernst